Анато́лий Па́влович Смирно́в:
 Смирнов, Анатолий Павлович (род. 1945) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Смирнов, Анатолий Павлович (род. 1959) — главный дирижёр Волгоградского музыкального театра.